Xianglong (nombre que significa "lagarto volador" en chino) es un género de lagarto descubierto en la provincia de Liaoning de China. Es conocido a partir del espécimen holotipo LPM 000666, un esqueleto completo con impresiones de piel. Este ejemplar data de la época del Barremiense del Cretácico Inferior de la formación Yixian, cerca de Yizhou. La característica más notable acerca de Xianlong son sus costillas de gran longitud, ocho de cada lado, las cuales estaban sujetas a una membrana de tejido blando y le permitían al lagarto planear. Era un lagarto acrodonte, y un análisis cladístico indicó que estana agrupado con iguanianos como los agámidos, los camaeleónidos y los leiolepidinos.

El espécimen fósil medía cerca de 15.5 centímetros de largo, de los cuales 9.5 centímetros correspondían a la cola, pero según los descriptores este era un juvenil. Por lo tanto es el único lagarto planeador fósil conocido, aunque existieron otros reptiles no relacionados que también usaban sus costillas para poder planear.

Posiciones filogenéticas de los reptiles planeadores según Li et al. (2007) y  Fraser et al. (2007).

Habilidad de planeo 
Xianglong es una de las pocas criaturas que usaban sus costillas como "alas" para poder planear. Otras criaturas, como la ardilla voladora y la rana voladora de Malabar, Rhacophorus malabaricus, tienen membranas sujetas de otras maneras, como entre los dedos de sus pies o entre sus extremidades. Dos criaturas que usan su mismo método para volar, los actuales "dragones voladores" (del género Draco, que en latín precisamente traduce dragón) y reptiles fósiles del Triásico como Kuehneosaurus, y curiosamente presenta una anatomía general similar a pesar de haber vivido cerca de 100 millones de años antes que Xianglong. A pesar de su "envergadura" de 11 centímetros, el lagarto pudo haber sido muy ágil en el aire, posiblemente para escapar de los dinosaurios emplumados que coexistían con este animal.

Xianglong tenía garras levemente curvas, lo que indica que era arborícola. Por supuesto, esto era un requerimiento para que fuera efectiva su forma de "vuelo".

Xu Xing, paleontólogo chino y uno de los descriptores de Xianglong, estableció que es posible que Xianlong haya podido planear cubriendo una distancia igual a la mitad de un campo de fútbol, mucho más extenso que el rango del actual Draco.

Referencias

Enlaces externos 

http://news.nationalgeographic.com/news/2007/03/070320-gliding-lizard.html
https://web.archive.org/web/20080719000416/http://www.livescience.com/animalworld/070319_gliding_lizard.html

Reptiles extintos
Fósiles del Cretáceo
Fósiles de Asia